Kurt Børset (ur. 1973) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 59. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1994 w Planicy zajął 8. miejsce w zawodach PŚ – najwyższe w swojej karierze.

Największe sukcesy tego skoczka to 8. miejsca w: Pucharze Świata w lotach narciarskich w 1994 oraz Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w Planicy.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 59
 sezon 1994/1995: 93

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 8

Mistrzostwa Świata w lotach 
 Indywidualnie
 1994 Planica (SLO) – 8. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973